Герма́нцы (от ) может означать:
 Германцы — группа родственных племён, существовавших до Тёмных веков.
 Германоязычные народы — народы, говорящие на германских языках.
 Германцы — устаревшее русскоязычное название граждан государств (с 1919 года - земель) Германской империи, независимо от вероисповедания и этнического происхождения.

См. также 
 Германы (племя) — кельтское племя в Испании